Кевин Норууд Бейкън () е американски театрален и филмов актьор, продуцент и режисьор, носител на награди „Златен глобус“, „Сатурн“ и две награди на „Гилдията на филмовите актьори“, номиниран е за „Еми“ и две награди „Сателит“. Известни филми с негово участие са „Петък 13-и“ (1980), „Вихърът на танца“, „Доблестни мъже“, „Аполо 13“, „Човек без сянка“, „Реката на тайните“, „Да отведеш Чанс“, сериалите „Пътеводна светлина“, „Последователите“ и други.

Биография 
Роден е на 8 юли 1958 г. в град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ.

Кариера 
Има повече от 70 роли като актьор и режисира два филма – „Losing Chase“ (1996) и „Любовник“ (2005), както и няколко епизода от сериала „Разобличаване“ (2006 – 2009). Продуцирал е няколко филма – „Лудории“ (1998), „Дърводелецът“ (2004), „Любовник“' (2005) и „The 1 Second Film“ (2007).

Филмография 
 „Черна служба“ (Black Mass) (2015)
 „Cop Car“ (2015)
 „Последователите“ (The Following) (сериал, 2013 – 2015)
 „Колата на Джейн Мансфийлд“ (Jayne Mansfield's Car) (2012)
 „Х-Мен: Първа вълна“ (X-Men: First Class) (2011)
 „Оглупели от любов“ (Crazy, Stupid, Love) (2011)
 „Да отведеш Чанс“ (Taking Chance) (2009)
 Rails and ties  (2007)
 Black Water Transit (2006)
 The Air I Breathe (2006)
 Saving Angelo (2006)
 „Къде се крие истината“ (Where the Truth Lies) (2005)
 „Салон за красота“ (Beauty Shop) (2005)
 „Любовник“ (Loverboy) (2005) (също режисьор и продуцент)
 „Дърводелецът“ (The Woodsman) (2004)
 „Реката на тайните“ (Mystic River) (2003)
 „Нож в раната“ (In The Cut) (2003)
 „В капан“ (Trapped) (2002)
 „Човек без сянка“ (The Hollow Man) (2000)
 „Моето куче Скип“ (My Dog Skip) (1999)
 Stir of Echoes (1999)
 Digging to China (1998)
 Elizabeth Jane (1998)
 „Лудории“ (Wild Things) (1998)
 Destination Anywhere (1997)
 Happy Birthday Elizabeth: A Celebration of Life (1997)
 Telling Lies in America (1997)
 „Идеалният образ“ (Picture Perfect) (1997)
 „Слийпърс“ (Sleepers) (1996)
 „Аполо 13“ (Apollo 13) (1995)
 Murder in the First (1995)
 „Баскетът е над всичко“ (The Air Up There) (1994)
 The River Wild (1994)
 „Доблестни мъже“ (A Few Good Men) (1992)
 „Джей Еф Кей“ (JFK) (1991)
 Pyrates (1991)
 Queens Logic (1991)
 „Той каза, тя каза“ (He Said, She Said) (1991)
 „Трусове“ (Tremors) (1990)
 „Линия на смъртта“ (Flatliners) (1990)
 The Big Picture (1989)
 She's Having a Baby (1988)
 „Наказателно право“ (Criminal Law) (1988)
 End of the Line (1987)
 Lemon Sky (1987)
 Planes, Trains & Automobiles (1987)
 White Water Summer (1987)
 Quicksilver (1986)
 „Вихърът на танца“ (Footloose) (1984)
 Mister Roberts (1984)
 The Demon Murder Case (1983)
 Enormous Changes at the Last Minute (1983)
 Diner (1982)
 Forty Deuce (1982)
 Only When I Laugh (1981)
 „Петък 13-и“ (Friday the 13th) (1980)
 Hero at Large (1980)
 The Gift (1979)
 Starting Over (1979)
 „Животинска къща“ (Animal House) (1978)

Бележки

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда „Сатурн“
Американски атеисти
Родени във Филаделфия